Howard Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Howard Block (Massachusetts), ID-Nr. 82004969
 Howard Block (Michigan), ID-Nr. 94000251